Schloss Weißenbach steht für:

 Schloss Weißenbach (Gastern), Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Schloss Weißenbach (Zeitlofs), Landkreis Bad Kissingen, Bayern